Auersdorf ist der Ortsname von

 Auersdorf (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Auersdorf (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern